Osiedle Mazurskie w Mrągowie
 Osiedle Mazurskie w Olsztynie
 Osiedle Mazurskie w Zielonej Górze

Mazurskie